Отдых:

 Отдых — времяпрепровождение, целью которого является восстановление сил, достижение работоспособного состояния организма. 
 Отдых (платформа) — пассажирская железнодорожная платформа Рязанского направления Московской железной дороги на границе города Жуковский и поселка Кратово. 
 Отдых (теплоход-катамаран, проект Р-80) — четырёхпалубный теплоход-катамаран.

См. также 
 Отдых и оздоровление детей
 Активный отдых
 Летний отдых